Acoc (Akok, Acot) ist die Bezeichnung der folgenden Orte in Äquatorialguinea:
 Acoc (Acurenam)
 Acoc (2.01613, 11.03078) 
 Acaasi (2.00312, 11.17276) 
 Acaasi (1.99002, 10.62716) 
 Acaasi (1.93459, 10.4512) 
 Acaasi (1.82113, 10.71181) 
 Acaasi (1.81695, 10.26118) 
 Acaasi (1.13212, 10.44027) 
 Acaasi (2.07853, 10.40143) 
 Acaasi (1.98133, 10.61861) 

sowie die Flüsse
 Arroyo Acoc (1.96747, 10.49977) 
 Arroyo Acoc (1.88993, 10.53158) 
 Arroyo Acoc (1.24597, 10.45806)